Арс-сюр-Мозель () — упразднённый кантон во Франции, в регионе Лотарингия, департамент Мозель, округ Мец-Кампань.

Численность населения кантона в 2007 году составляла 21742 человека. Код INSEE кантона — 5713. В результате административной реформы кантон упразднён. До марта 2015 года в состав кантона входило 18 коммун, административный центр — коммуна Арс-сюр-Мозель.

Коммуны кантона 

В результате административной реформы кантон был упразднён, а все 18 коммун переданы в состав вновь созданного кантона Кото-де-Мозель (округ Мец).

См. также 
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки 
 Национальный институт статистики

Упразднённые кантоны департамента Мозель